Маніакі (грецька : Μανιάκι) може посилатися на кілька місць Греції: 

 Маніакі, Флоріна, село у Флорині 
 Маніакой, місто в Касторії
 Маніакі, Мессенія, село в Мессенії 
 Битва при Маніакі, битва 1825 р. між єгипетськими та грецькими силами

Сторінки з неперевіреними перекладами